Peace of Mind – album dei Breathe del 1990
 Peace of Mind – album di Michael Monroe del 1996